Visp kan syfta på följande:
 Visp − ett köksredskap
 Visp (slagverktyg) − ett slagverktyg för trumma

Schweiz 

 Visp, Valais, ort och kommun, 
 Visp (distrikt), Valais,